Гранников — фамилия:

 Гранников, Александр Александрович — Георгиевский кавалер, генерал.
 Гранников, Михаил — футболист ФК «Волгарь».